Cherry steht für:
 Cherry (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Cherry (Roman), Roman von Nico Walker (2018)
 Cherry (Unternehmen), deutscher Hersteller von Computer-Eingabegeräten
 Nissan Cherry, PKW-Modell von Nissan

Filme:
 Cherry 2000, US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Steve De Jarnatt (1987)
 Cherry – Dunkle Geheimnisse (About Cherry), US-amerikanisches Filmdrama von Stephen Elliott (2012)
 Cherry – Das Ende aller Unschuld (Cherry), US-amerikanisches Filmdrama von Anthony und Joe Russo (2021)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cherry (Arizona)
 Cherry (Illinois)
 Cherry (Minnesota) im St. Louis County
 Cherry (North Carolina)
 Cherry (Tennessee)
 Cherry (West Virginia)
 Cherry County, Verwaltungseinheit in Nebraska

im NRHP gelistete Objekte:
 Cherry Bank, in Clinton, Iowa, ID-Nr. 99001382
 Cherry County Courthouse, in Valentine, Nebraska, ID-Nr. 89002229
 Cherry Creek Bridge, in Franktown, Connecticut, ID-Nr. 02001147
 Cherry Creek Mound, in Key, Tennessee, ID-Nr. 78002648
 Cherry Glen, in Columbia, Tennessee, ID-Nr. 73002243
 Cherry Grove (Crystal Springs), in Crystal Springs, Mississippi, ID-Nr. 90001224
 Cherry Grove Plantation, in Natchez, Mississippi, ID-Nr. 83000949
 Cherry Grove, HO-1, in Woodbine, Maryland, ID-Nr. 07000567
 Cherry Hall, in Bowling Green, Kentucky, ID-Nr. 79003496
 Cherry Hill Historic District, in Canton Township, Michigan, ID-Nr. 03000176
 Cherry Hotel, in Wilson, North Carolina, ID-Nr. 82003531
 Cherry House, in North Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 92000562
 Cherry Mansion, in Savannah, Tennessee, ID-Nr. 77001274
 Cherry Rock Park Bridge, in Sioux Falls, South Dakota, ID-Nr. 03000499
 Cherry Spring School, in Fredericksburg, Texas, ID-Nr. 05000389
 Cherry Springs Picnic Pavilion, in West Branch Township, Pennsylvania, ID-Nr. 87000052
 Cherry Street Bridge, in Shell Rock, Iowa, ID-Nr. 98000753
 Cherry Street Colonnades Historic District, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 05001050
 Cherry Street Historic District Boundary Increase, in Helena-West Helena, Arkansas, ID-Nr. 10000288
 Cherry Valley Archeological Site, RI-279, in Glocester, Rhode Island, ID-Nr. 84000358
 Cherry Valley Coke Ovens, in Leetonia, Ohio, ID-Nr. 93000404
 Cherry Valley Village Historic District, in Cherry Valley, New York, ID-Nr. 88000472
 Cherry Walk, in Dunbrooke, Virginia, ID-Nr. 83003280

geografische Objekte in Antarktika:
 Cherry-Eisfall, Gletscherbruch in der Königin-Alexandra-Kette des Transantarktischen Gebirges, Ross Dependency
 Cherry-Gletscher, Gletscher in der Königin-Alexandra-Kette des Transantarktischen Gebirges, Ross Dependency
 Cherry Island (Antarktika), Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands
 Cherry Spur, Felssporn in den Monument-Nunatakkern des Transantarktischen Gebirges, Viktorialand
 Mount Cherry-Garrard, Berg in den Admiralitätsbergen des Transantarktischen Gebirges, Viktorialand

Siehe auch:
 Cherry Bomb
 Cherry Cats
 Cherry Creek
 Cherry Grove
 Cherry Hill
 Cherry Island
 Cherry Township
 Cherry Valley
 Chéri
 Cherrie
 Chery
 Sherry (Begriffsklärung)